Škoda Superb je automobil iz više srednje klase, češkog proizvođača Škoda, koji se proizvodi od 2001. godine.



1. generacija 

Prva generacija Škode Superb se proizvodila od 2001. godine do 2007. godine i smatra se limuzinskom varijantom prve generacije Škode Octavia.

Motori

2. generacija 

Druga generacija Škode Superb se proizvodi od 2008. godine. Predstavio se na Ženevskom autosalonu 2008. godine. Od 2009. godine se proizvodi karavan kao i Superb s pogonom na sve kotače.

Verzije 
 Limuzina
 Karavan

Motori

Vanjske poveznice 

Škoda Hrvatska

Superb